A 2013-as nyári universiadén a torna férfi korlátgyakorlat versenyszámát július 10-én rendezték.

Eredmények

Jegyzetek 

K